Cisthene kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nísos Megísti, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou,

Turkiet 

 Ayvalık (distriktshuvudort i Turkiet), Balıkesir, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar